

Cinema
Zero – film del 2018 diretto da Aanand L. Rai

Documentari
Zero – Inchiesta sull'11 settembre – film documentario di Giulietto Chiesa e Franco Fracassi

Editoria 
Zero Press – casa editrice di fumetti italiana
Zero – periodico a tematica LGBT spagnolo
Zero – manhwa pubblicato da Flashbook

Geografia 
Fiume Zero – corso d'acqua del Veneto centrale

Matematica 
0 – numero
Zero di una funzione matematica, ovvero la sua radice
Zero di una funzione olomorfa in analisi complessa

Musica 
 Zero – album di Renato Zero del 1987
Zero – album dei Bluvertigo del 1999
 Zero – singolo dei B'z del 1992
 Zero – singolo dei The Smashing Pumpkins del 1996, dall'album Mellon Collie and the Infinite Sadness
 Zero – album di Renato Zero del 1996
 Zero – album dei Mastic Scum del 1999
 Zero – album di Susumu Yokota del 2001
 Zero – singolo degli Yeah Yeah Yeahs del 2009, dall'album It's Blitz!
 Zero – album di Paolo Meneguzzi del 2013
 0 – album dei Low Roar del 2014
 Zero – singolo di Chris Brown del 2015
 0 – album di Suneohair del 2016
 Zero – singolo degli Imagine Dragons del 2018
Zero – singolo di Mahmood del 2021

Persone 
 Renato Zero – cantante italiano
 Zero – bassista dei D'espairsRay

Personaggi immaginari 
Zero – nome di battaglia di Rei Suzumura, un personaggio immaginario della serie televisiva giapponese Garo
Zero – personaggio della Marvel Comics
Zero – personaggio di Code Geass: Lelouch of the Rebellion e di opere derivate
Zero - personaggio immaginario del franchise di Star Trek
Zero Kiryu – personaggio del manga e anime Vampire Knight

Scienza 
 4321 Zero – nome di un asteroide scoperto nel 1981
 Paziente zero – il primo paziente contagiato da un'epidemia

Televisione 
 Zero – serie televisiva del 2021
 Zero – programma televisivo del 2022
 Zero - personaggio immaginario della serie animata Star Trek: Prodigy

Veicoli 
Fiat Zero – automobile italiana costruita dal 1912 al 1915
Mitsubishi A6M "Zero" – aereo da caccia giapponese utilizzato durante la seconda guerra mondiale

Videogiochi 
Zero – alias di Lelouch Vi Britannia nei videogiochi di Code Geass: Lelouch of the Rebellion e crossover
Zero – personaggio delle serie di videogiochi Mega Man X e Mega Man Zero
Zero – personaggio della serie di videogiochi Metal Gear
Zero – personaggio del videogioco Grand Theft Auto: San Andreas
Zero – personaggio del videogioco Kirby's Dream Land 3

Altro 
Anno 0
0 – gruppo sanguigno umano
 Zero – romanzo di Eric Van Lustbader del 1987
 ZERO Bar – marchio dell'azienda statunitense Hershey Company
 ZERO – movimento artistico tedesco